La Dhivehi League 2012 è stata la 32ª edizione della massima competizione nazionale per club delle Maldive.

Allenatori

Stagione regolare

Secondo turno 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale  
      Retrocessa

Classifica finale 

Legenda:
      Campione delle Maldive e ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2013

Note 

Campionato maldiviano di calcio
Calcio nel 2012